Manolescu se poate referi la:

 Apolzan Nicolae Manolescu
 Florin Manolescu
 Constantin Manolescu
 George Manolescu
 Grigore Manolescu
 Ion Manolescu, actor
 Ion Manolescu, general
 Ion Manolescu, scriitor
 Mișu-Jan Manolescu
 N. Manolescu
 Nicolae Manolescu
 Nicolae I. Manolescu
 Nicolae M. Manolescu
 Oana Manolescu
 Tudor Manolescu

Vezi și 
 Manole (nume)
 Manoleasa (dezambiguizare)

Nume de familie românești